Rudolf von Bercken ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Bercken (General, 1824) (1824–1898), deutscher General der Infanterie
 Rudolf von Bercken (General, 1859) (1859–1920), deutscher Generalmajor